Мельник Яків Васильович (1943) — депутат Верховної Ради УРСР 9-10-го скликань.
 Мельник Яків Іванович (1890—1982) — організатор і керівник партизанського руху в роки Другої світової війни.
 Мельник Яків Іванович (1903—1955) — передовик сільського господарства УРСР, Герой Соціалістичної Праці.